Jengrästjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jengrästjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (9,45 ha)
Jengrästjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn